Kasernenstraße oder Kasernenstrasse steht für:
 Kasernenstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Bonn-Zentrum
 Kasernenstrasse (Bülach), siehe Liste der Kulturgüter in Bülach
 Kasernenstraße (Braunschweig), siehe Liste der Kulturdenkmale im Stadtbezirk Östliches Ringgebiet in Braunschweig
 Kasernenstraße (Coburg), siehe Liste der Denkmäler in Coburg/K #Kasernenstraße
 Kasernenstraße (Cuxhaven)
 Kasernenstraße (Düsseldorf), siehe Liste der Baudenkmäler in der Carlstadt (Düsseldorf)
 Kasernenstrasse (Herisau), siehe Liste der Kulturgüter in Herisau
 Kasernenstraße (Plauen), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Siedlung Neundorf
 Kasernenstrasse (Zürich), siehe Liste der Kulturgüter in Zürich/Kreis 4

Siehe auch: